Seymour Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada
 Seymour Island (British Columbia)
 Seymour Island (Manitoba)
 Seymour Island (Nunavut)
 Seymour Island (Ontario)

in Neuseeland
 Seymour Island (Southland)

Siehe auch;
 Seymour-Insel, Insel in der Antarktis
 Seymour Norte, eine der Galapagosinseln